Maximiliano Fornari, (15 de mayo de 1995; Buenos Aires, Argentina) es un Futbolista argentino juega como delantero y actualmente está jugando en Rivadavia de Lincoln.

Clubes

Estadísticas 
Actualizado al 9 de junio de 2017

Enlaces externos 

ficha en futbol 360

Referencias 

Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Sarmiento (Junín)
Futbolistas del Club Atlético Sarmiento (Junín)